Женя Шеф ( родился 28 января 1954 г. в городе Актюбинске/СССР как Евгений Владимирович Шеффер) - немецко-русский художник (живопись, графика, инсталляция), проживающий в Берлине. Почетный академик Российской Академии Художеств.. Считается основоположником Пост-Историзма, художественного направления, сочетающего основу традиционной живописи с элементами эстетических экспериментов, интерпретирующего текущие события в форме новой мифологии.

Биография 
Женя Шеф родился в 1954 году в г. Актюбинск, Казахстан, под именем Евгений Шеффер. Его отец, московский фотожурналист Владимир Шеффер, был сослан в Казахстан, в ГУЛАГ из-за политических мотивов, как жертва сталинских репрессий. После его реабилитации в 1961 году семье было разрешено вернуться в Москву. Женя Шеф вырос в Москве и с 1972 по 1977 год учился в Московском Полиграфическом институте у Андрея Дмитриевича Гончарова (графика) и Дмитрия Дмитриевича Жилинского (живопись). Он закончил учебу, заняв Первое место за диплом, включавший иллюстрации к произведениям Эдгара.А.По. В 1985 переехав на постоянное жительство в Германию, он с 1988 по 1993 год учился в Академии изобразительных  искусств в Вене по приглашению профессора Рудольфа Хауснера. Будучи студентом мастер-класса Арика Брауэра, Женя Шеф закончил учебу в 1993 году с дипломом Magister Artium и был награждён Золотой медалью Фюгера Венской академии.

Творческая карьера 

Еще во время учебы Женя Шеф начал публиковать иллюстрации в авангардном журнале "Знание-Сила", который был платформой для таких художников-нонконформистов, как Юло Соостер, считающийся предшественником московского концептуализма. Главным редактором этого экспериментального журнала был Юрий Соболев, фигура московской андерграундной арт-сцены и автор мультфильмов "Жил-был Козявин", "Бабочка" и "Стеклянная гармоника". Евгений Шеффер начал выступать под именем  Женя Шеф, когда стал участвовать на выставках московских нонконформистов на Малой Грузинской улице в 1970-80-х годах. Здесь он выставлялся с такими художниками, как Виктор Пивоваров, Франциско Инфанте, Анатолий Зверев, Андрей Ройтер, Семен Файбисович и Константин Худяков. После завершения обучения в Московском полиграфическом институте Женя Шеф существовал, в основном, благодаря заказам на книжные иллюстрации, подобно и другим художникам-нонконформистам  того времени в СССР (например, Илья Кабаков, Олег Васильев или Эрик Булатов). Тем не менее, он старался иллюстрировать книги, отвечающие высоким критериям, в частности,  «Проза и поэзия» Эдгара А.По или «Американская Романтическая  Проза». Его нонконформистская живопись в этот период находилась под влиянием современных западных художественных течений и он не желал подчинять ее официальным заказам. Лишь переехав в 1985 году в Федеративную Республику Германию, художник полностью посвятил себя живописи. Много времени он провел в испанском приморском  городе художников Кадакес, где разработал свой пост-исторический стиль (Манифест Пост-Историзма, 1986). В то время он создавал работы, в которых помещал знакомые по истории России фигуры, такие как Лев Толстой, Максим Горький или Антон Чехов в пейзажах окружающего его испанского побережья Средиземного моря. В его живописи  такие исторические фигуры, как Ленин, Сталин, Гитлер, Муссолини деполитизируются и изображаются как статисты мировой истории. По случаю выставки в бывшей студии Антонио Кановы в Риме Женя Шеф написал Манифест Неомифологии под названием «Вива Канова!» (1995). Сочетание пост-исторических и неомифологических концепций характеризует его работы этого периода (см. "Рождение мифов", 1993 г., дипломная работа Венской академии изобразительных искусств). На его обширной персональной выставка в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге под названием "Слава Нового Века" в 2011 году были представлены многочисленные ключевые работы обоих творческих направлений.

В 2013 году в официальной программе на 55-й Венецианской биеннале (Palazzo Bembo, Collateral Events) Женя Шеф представил мультимедийную инсталляцию "Мертвый дом". Здесь художник тематизирует убийство русской Царской семьи, что и в дальнейшем остается важным аспектом его творчества (несколько музейных выставок в России, 2017-2019 гг.).

В 2015 году Женя Шеф и его друг, писатель Владимир Сорокин, показали проект "Павильон Теллурия" во время 56-й Венецианской биеннале в Палаццо Рокка Контарини Корфу. Выставленный там, наряду с живописью, "Архив граничных состояний" Жени Шефа состоит из более чем 200 холстов малого размера, которые образуют своеобразный живописно-графический визуальный дневник. По случаю открытия выставки оба художника выступили на перформансе в символическом сражении  друг с другом: Женя Шеф в роли рыцаря с копьем и щитом, Владимир Сорокин в роли неандертальца с ноутбуком на деревянном древке. Противостояние символизировало столкновение разных исторических эпох.

В последнее время Женя Шеф интересуется идеей "Нового человека Возрождения" - творца, представленного как симбиоз ученого и художника. Вдохновившись исследованиями русского академика Владимира Скулачева "Жизнь без старости", Женя Шеф  и сын академика ученый Максим Скулачев разрабатывают концепцию "Академии Бессмертия".

Выставки 

 1976: Первая выставка художников-авангардистов. Горком художников-графиков, Малая Грузинская ул., Москва, Россия
 1976-85: Выставки нонконформистов, Москва, Россия
 1987: Дон Кихот. Городской музей города Олот, Испания
 1988: Triennale. Городской музей города Ульм, ФРГ
 1989: Галерея Мария Сальват, Барселона, Испания (персональная выставка)
 1991: Дом Латинской Америки, Монте Карло, Монако (персональная выставка под патронажем Принца Луи де Полиньяка)
 1993: Monumental Propaganda. (кураторы Комар и Меламид), World Financial Center, Нью Йорк, США
 1994: Old Symbols, New Icons in Russian Contemporary Art. Stuart Levy Fine Art, Нью Йорк, США
 Ideal Landscapes: Artists from the Former Soviet Union. de Saisset Museum, Санта Клара, США
 1994-95: Neo-Mythology and Regressive Projects. Stuart Levy Fine Art, Нью Йорк, США (персональная выставка)
 1997: Promenaden in Arkadien. Итальянский культурный институт, Берлин, ФРГ (персональная выставка)
 1998: Новый Академизм и электроника. Новая Академия, Санкт-Петербург, Россия
 1998-99: It's the Real Thing: Soviet and Post-Soviet Sots Art and American Pop Art. Weisman Art Museum, Миннеаполис, США
 1999: Play and Passion. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия
 A 25 Year Retrospective on Non-Conformist Russian Art. Kennan Institute, Колодзей Арт Фаундейшн, Вашингтон, Д.С., США
 2000: The Hurricane of Time: Art of the 1960s through 2000. Колодзей Арт Фаундейшн, Вилла Ормонд, Сан Ремо, Италия
 L’Age d’Or. Museum-Center Luis Bunuel, Каланда, Испания
 2000-2001: Jesus Christ in Christian Art and Culture 14th to 20th Centuries. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург и Monasterio di Santa Chiara, Сан Марино
 2001: Between Earth and Heaven. P.M.M.K Museum of Modern Art, Остэнде, Бельгия
 The Sum is Greater Than the Parts: Collage & Assemblage in the Norton and Nancy Dodge Collectiоn of Nonconformist Art from the Soviet Union.  Zimmerli Art Museum, Rutgers University, Nью Брансвик, США
 2002: Shock and Show. Festival of International Contemporary Art, Триэсте, Италия
 Artists of the Ideal. Palazzo Forti, Верона, Италия
 2003: Remembrance: Russian Post-Modern Nostalgia. Yeshiva University Museum, Нью Йорк, США
 Foreign Visions. Stiftung Starke, Берлин и Museum of Contemporary Art, Скопье, Северная Македония (персональная выставка)
 M°A°I°S V. Paradies, Bunker unter Alexanderplatz, Берлин, ФРГ
 2004: HA KYPOPT! Russische Kunst Heute!  Кунстхалле Баден-Баден, ФРГ и Новый Манеж, Москва, Россия
 Gods Becoming Men. Frissiras Museum, Афины, Греция
 Danses de la Mort. White Space Gallery, Лондон, Великобритания (персональная выставка)
 2005: Glory of a New Century. Experimental Art Foundation, Аделаида, Aвстралия (персональная выставка)
 Western Biennale. John Natsoulas Art Center, Дейвис/Калифорния, США
 Finding Freedom: 40 Years of Soviet and Russian Art. Колодзей Арт Фаундейшн, Leepa-Rattner Museum of Art, Tarpon Springs, США
 2006: Times of Change. The Art of 1960-85 in the Soviet Union. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия
 Meditazione sulla Realta. Palazzo della Ragione, Мантуа, Италия
 2007: Верю. II Московская биеннале,  Инсталляция „Mой Персональный Храм“. Винзавод, Москва, Россия
 2008: Власть Воды. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия
 2009: Born in the USSR - Russian Art from Germany. Министерство иностранных дел, Берлин, ФРГ

 2010: Shattered Utopia. Russian Art of the Soviet and Post-Soviet Periods from the Wayne F.Yakes, M.D.Collection. Fort Collins Museum of Art, США
 Небо в искусстве. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

 2011: Слава Нового Века. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург , Россия (персональная выставка)
 Points of View. Art Museum, Боульдер, США

 2013: Инсталляция „Dead House, в рамках выставки Personal Structures. Palazzo Bembo, Collateral Events, 55 Венецианская биеннале
 Русский Берлин, в рамках фестиваля White Nights, Центральный выставочный зал, Пермь, Россия

 2014: Genia Chef, Ilya Kabakov, Oleg Vassiliev. The Blinding Light of History. University of New Mexico Art Museum, Альбукерке, США

 2015: Павильон Теллурия (совместно с Владимиром Сорокиным), Palazzo Rocca Contarini Corfu, в период 56 Венецианской биеннале

 2017: Инсталляция „Desintegration of the Black Square“. APS Mdina Cathedral Contemporary Art Biennale, Мальта.
 2018-2019: Семейный альбом, Калужский музей изобразительных искусств, Россия  (персональная выставка)
 2019: Masters of Russian Realism: Oleg Vassiliev - Genia Chef - Komar and Melamid. Columbus State University, Джорджа, США
 2019/2020: На краю  земли. Новосибирский Государственный художественный музей, Россия (персональная выставка)
 2020: Академия Бессмертия, в рамках ART-PROJECT 2020-2070, Государственный музей архитектуры  имени А.В.Щусева, Москва, Россия
2020/2021:  Песнь о Нибелунгах, Национальный музей Лихтенштейна, Вадуц (персональная выставка), публикация книги к выставке NIBELUNGENLIED, ISBN 978-3-945867-36-5
2021/22: Песнь о Нибелунгах , Зигфрид музей, Ксантен, Германия, (персональная выставка); Замок Драхенбург, Кёнигсвинтер; Нойес Музеум, Замок Сайн; Музеум Хайльсхоф, Нибелунгенмузеум, Вормс; Замок Харбург, Харбург; Культурмодель Пассау

Книжные иллюстрации 

 Иллюстрации к ежемесячному журналу „Знание-сила“, Москва, 1976–1981

 Михаил Эминеску, „Лучаферул“, изд. Детская Литература, Москва, 1979
 Константин Случевский „Стихотворения“, изд. Детская Литература, Москва, 1983
 Edgar A. Poe, „Prose and Poetry“ ( на англ. языке), изд. Радуга, Москва, 1983
 Vil Lipatov, „The Stoletov Dossier“ ( на англ. языке) изд. Радуга, Москва, 1983
 Vsevolod Garshin, „Amapola Roja“ ( на исп. языке), изд. Радуга, Москва, 1984
 „American Romantic Tales / Американская романтическая проза“, изд. Радуга, Москва, 1984, (образ на обложке и иллюстрации)
 Erich Kästner, “Ausgewählte Prosa u. Gedichte“  (на нем. языке), изд. Радуга, Москва, 1985 ((образ на обложке)
 Mikhail Epstein, Aleksandr Genis, Russian Postmodernism: New Perspectives on Post-Soviet Culture, Berghahn Books, 1999 (образ на обложке)
 Michael Lederer, Nothing Lasts Forever Anymore, Parsifal Ediciones, Barcelona 1999 ISBN 978-84-87265-99-0 (образ на обложке и иллюстрации)
 Александр Генис, „Американская азбука“, Издательство Уральского университета, Екатеринбург, 2000
 Victor Pelevin, „Buddha's Little Finger“, Penguin, NY, 2000 и Mondadori, Milano (образ на обложке)
 Richard Faber, Das ewige Rom oder: die Stadt und der Erdkreis. Zur Archäologie "abendländischer" Globalisierung, Verlag Koenigshausen Neumann, 2001,

      ISBN 978-3-8260-2034-6 (образ на обложке)

 Michael Lederer, The Great Game, PalmArt Press, Berlin 2012,  ISBN 978-3-941524-12-5 (образ на обложке)

 Michael Lederer, Cadaqués, Parsifal Ediciones, Barcelona 2014 (образ на обложке)

Библиография 

 R.Santos Torroella, Genia Chef y la perestroika, ABC, Madrid, 6/1989
 F. Miralles, Genia Chef, voluntad moralizante y estetica, La Vanguardia, Barcelona, 6/1989
 Л.Прудовский, Женя Шеф – маньерист и космополит, Огонек, Москва  13/1992
 Constantin Boym, Regressive Design, Metropolis, NY, 5/1993
 В.Завалишин, Сумерки лжепророка, Русская Жизнь, Сан Франсиско, 5/1994
 Н.Козлова, От революции к эротике, Новое Русское Слово, Нью-Йорк, 7/1994
 А.Генис, Третий Рим Жени Шефа, Панорама, Нью-Йорк, 1/1995
 J.Croghan, Realistic Painting in An Imaginery Landscape, American Artist,12/1995
 В.Моев, Упразднитель времени. Женя Шеф о себе, о кризисе авангардизма и о новом Ренессансе, Литературная Газета, Москва, 11/1998
 J.M.Cadena, Las revoluciones olvidadas de Genia Chef, El Periodico, Barcelona, 6/1999
 F.Miralles, Imaginativo Genia Chef – las dictaturas, la historiay el ordenador, La Vanguardia, Barcelona, 7/1999
 The International Who’s Who 2000, Europa Publ., London ISBN 1 85743 050 6, Library of Congess Catalog Card number 35-10257
 Edward Lucie-Smith, The Glory of Angels, Harper Design Pub., London, 2000, ISBN-10: 0061787779
 Edward Lucie-Smith, Art Tomorrow, Terrail ed., Paris, 2002 EAN 9782879392493
 Edward Lucie-Smith, Visions of Hellfire, Critic’s Diary, London, ArtReview, September 2002
 Blumen aus Niemandsland, hrsg. von Präsident des Abgeordnetenhauses Berlin, Berlin 2003
 M°A°I°S 5 – Paradies (Ausstellungskatalog), hrsg. von Torsten und Nina Römer, Berlin 2004, ISBN 3-00-013874-9
 HA KYPOPT! Russische Kunst Heute, hrsg. von Mathias Winzen und Georgy Nikitsch, Wienand Verlag, Köln 2004, ISBN 3-87909-835-2
 Lexikon der phantastischen Künstler. Hrsg. Gerhard Habarta, Wien, 2010 ISBN 978-3848263073
 Genia Chef, On the Edge of the World, Novosibirsk, 2019, ISBN 978-3-6042635-8-7
 Стародубцева З.Б. Русские художники за рубежом. 1970-2010-е годы, изд. БуксМАрт, Москва, 2020 ISBN 978-5-907043-69-5
 Russian Art in the New Millennium, Edward Lucie-Smith and Sergei Reviakin, Unicorn Publishing, London 2022,  ISBN 9781913491727

Радио и телевидение 

 Радио Свобода, Нью Йорк, “Третий Рим Жени Шефа“, беседа с А.Генисом,  (30 мин.), 1994
 Deutschlandradio “Русские писатели и художники в Берлине“, 2000
 Рaдио Свобода, Нью Йорк,“Картинки с выставки: Remembrance:Russian Post-Modern Nostalgy“, Поверх барьеров, Нью Йорк, беседа с А.Генисом, 2003
 RTVI Berlin, “Gloria Novi Saeculi“, 2005
 RTVI Berlin, “Значимые люди“, 2006
 RTVI Berlin, “Страна и люди“, 2007
 НТВ Москва, “Выставка  ‚Born in the USSR’ в Берлине“, 2009
 Немецкая Волна ТВ, “insight Germany: Talk with Genia Chef“, 2014  (45 мин.)

Примечания

Ссылки 
www.geniachef.de
Выставка «На краю земли»
Русский музей
журнал Сноб
Яндекс Дзен
Женя Шеф. Биография

Современные художники России
Современные художники Германии